Brian Howe kan syfta på:

 Brian Howe (musiker)
 Brian Howe (politiker)
 Brian Howe (skådespelare)